Le titre original du Masque du démon, un film de Mario Bava sorti en 1960 ;
 Le titre original du Masque de Satan, un film de Lamberto Bava sorti en 1990.

Voir aussi